

Nauka 
 doktor (stopień naukowy)
 doctor honoris causa
 doktor – potoczne określenie lekarza, także lekarza weterynarii

Postacie 
 „Doktor” – pseudonim Dariusza Jakubowskiego
 „Doktor” – pseudonim Jarosława Janiszewskiego
 Doktor – fikcyjna postać z filmu Star Trek
 Doktor – tytułowa postać z serialu Doktor Who
 Stary Doktor lub Pan Doktor – pseudonim Janusza Korczaka

Filmy i seriale 
 Doktor Who – brytyjski serial science-fiction, produkcji BBC
 Dr House – amerykański serial medyczny.
 Doktor Żywago – powieść Borysa Pasternaka i jej ekranizacje

Inne 
 Doktor Piotr – nowela, którą napisał Stefan Żeromski
 Dr. Oetker – niemiecka firma spożywcza

nl:The Doctor